«Очікування» — моноопера Мікаела Тарівердієва за поемою Роберта Рождественського.

 «Очікування» — радянський короткометражний художній телефільм 1966 року.
 «Очікування» — радянський дитячий двосерійний телевізійний фільм 1981 року.